Редькін Андрій Петрович (1875—1966) — радянський вчений у галузі зоотехніки та агрономії, почесний академік ВАСГНІЛ, Герой Соціалістичної Праці (1965).
 Редькин Віктор Миколайович (1977—2014) — молодший лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Редькін Олександр Архипович ( 1931) — український скульптор.
 Редькін Петро Григорович — філософ права і педагог, геґельянець.
 Редькін Руслан Вікторович (1977—2014) — командир авіаційної ескадрильї, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни.
 Редькін Тарас Вікторович (1996—2022) — майор, льотчик-винищувач Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Редька
Прізвища